American Psycho (boek), een roman uit 1991
 American Psycho (film), een film uit 2000 gebaseerd op die roman